Plaats in Indonesië
 Ronowijayan (Maospati), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Ronowijayan (Siman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java